Peter King (1. baron King)
 Peter King (3. baron King)
 Peter King (7. baron King)
 Peter T. King
 Peter King (charakteryzator)

Zobacz też